Евгений Константинович Еськов () — российский энтомолог, физиолог, занимается проблемами эволюционной экологии и физиологии животных. Доктор биологических наук (1977), профессор (1982), Заслуженный деятель науки и техники РФ (1996), почётный член Нью-Йоркской АН. Декан факультета охотоведения и биоэкологии РГАЗУ, главный редактор журнала «Вестник охотоведения».

Биография 
Окончил Курский сельскохозяйственный институт.
 Переподготовка по биофизике в МГУ им. М.В. Ломоносова, где защитил кандидатскую диссертацию.
 1977 — защита докторской диссертации в Институте физиологии им. И. П. Павлова
 Заведующий кафедрой зоологии Рязанского государственного пединститута
 Создатель научной школы, формирование которой началось в начале 1980-х годов на базе кафедры зоологии Рязанского государственного пединститута.
 Являлся заведующим кафедрой экологии Академии пчеловодства (г. Рыбное, Рязанская область).
 С 2000 года перешёл на работу в Российский государственный аграрный заочный университет (РГАЗУ), в котором возглавил кафедру экологии и охотоведения.
 Председатель диссертационного совета Д.220.056.01 (специальности: экология, звероводство и охотоведение).
 С 2011 года декан факультета охотоведения и биоэкологии РГАЗУ.
 Президент Международного Евроазиатского союза «Апиэкология».
 Член Постоянной комиссии по биологии пчёл Апимондии.
 Член редколлегии журнала «Пчеловодство».
 Главный редактор журнала «Вестник охотоведения».
Подготовил 40 кандидатов и 11 докторов наук по разным теоретическим и прикладным проблемам биологии.

Скончался 15 февраля 2023 года.

Признание 
 Заслуженный деятель науки и техники РФ (1996).
 Почётный работник высшего профессионального образования.
 Отличник народного просвещения.
 3-кратный лауреат международной премии «Образование в области точных наук».
 Академик и почётный член Нью-Йоркской академии наук.
 Академик Российской академии естествознания.
 Действительный член Академии экологии, безопасности человека и природы.
Награждён медалями ВДНХ (ВВЦ), иностранных научных обществ — Стефана Заводника (Словакия), Теодора Неубайра (Германия), Международного библиографического центра (Англия). В 1998 году Американским библиографическим институтом назван человеком года.

Основные труды 
Опубликовал более 600 научных работ, в том числе 18 монографий. Он автор и/или соавтор 44 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

 Монографии и книги
 Еськов Е. К. Акустическая сигнализация общественных насекомых. М.: Наука, 1979. 209 с.
 Еськов Е. К. Акустическая сигнализация насекомых. М.: Знание, 1979. 63 с. (Сер. биол.; № 2).
 Еськов Е. К. Поведение медоносных пчёл. Москва. Колос. 1981. 184 с.
 Еськов Е. К. Микроклимат пчелиного жилища. Москва. Россельхозиздат. 1987. 176 с.
 Еськов Е. К. Экология медоносной пчелы. Москва. Россельхозиздат. 1990. 221 с.
 Еськов Е. К. Этология медоносной пчелы. М.: Колос, 1992. 336 с.
 Еськов Е. К. Экология медоносной пчелы. Рязань. Русское слово. 1995. 392 .
 Еськов Е. К. Гравитационно-инерциальное ориентирование. Томск. Изд-во ТПУ. 2004. 178 с. (соавт. — Швецов Г. А., Гладышев Г. Н., Дмитриев В. С.).
 Еськов Е. К. Эволюционная экология. М.: Пер-се. 2008. 780 с.
 Еськов Е. К. Эволюционная экология. Принципы, закономерности, теории, гипотезы, термины и понятия. М.: Пер-се. 2009. 672 с.
 Еськов Е. К. Биологическая история Земли. М.: Высшая школа. 2009. 464 с.
 Еськов Е. К. Экология. Закономерности, правила, принципы, теории, термины и понятия. М.: Высшая школа. 2013. 584 с.
 Еськов Е. К. Биология пчел. Энциклопедический словарь-справочник. М.: Инфра-М. 2013. 388 с.
 Еськов Е. К. Эволюция Вселенной и жизни. М.: Инфра-М. 2015. 416 с.
 Еськов Е. К. Эволюция, экология и этология медоносной пчелы. М.: Инфра-М. 2016. 291 с.
 Еськов Е. К., Фомичев Ю. П., Никонова Л. А. и др. Дигидрокверцетин и арабиногалактан — природные биорегуляторы в жизнедеятельности человека и животных, применение в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. М.: издательский дом «Научная библиотека». 2017. 702 с.
 Eskov E.K. The Origin and Organization of the Bee Colony Apis mellifera L. London: Cambridge Scholar Publishing/ 2020. 216 p.
 Еськов Е. К. Биологические эффекты электромагнитных полей. М.: Инфра-М. 2021. 284 с.
 Еськов Е. К. Возникновение и эволюция Вселенной. М.:Инфра-М. 2022. 306 с.

 Открытия
 1. Свойство трихоидной сенсиллы дифференцировать в воздушной среде частотно-амплитудно-временную структуру акустических и электрических полей. Свидетельство (Сертификат) № 2.1.3429. Регистрация — 22.04.2003. Приоритет. Публикация: Фонорецепторы медоносных пчёл // Биофизика. 1975. Т.20. № 4. С. 646—651.
 2. Явление использования в системе биокоммуникаций теплового излучения в инфракрасном диапазоне. Диплом № 422. Приоритет открытия 18.03.2010. Публикация: «Тепловые сигналы связи между развивающимися и взрослыми пчёлами, используемыми в процессе терморегуляции» // Биофизика. 2010. Т. 55. Вып. 4. С. 727—731 (соавт. В. А. Тобоев).

Примечания

Ссылки 
 pereplet.ru
 [www.famous-scientists.ru/498/ Биография и портрет]
 

Апиологи
Энтомологи России
Энтомологи СССР
Физиологи России
Биофизики России
Отличники народного просвещения
Соросовские профессора
доктора биологических наук
Выпускники Курской сельскохозяйственной академии
Преподаватели Российского аграрного заочного университета
Гименоптерологи
Энтомологи по алфавиту